Jorge Manuel Guerra Tadeu (nacido en Nampula, Mozambique) fue un ministro evangélico de Portugal y denominado "apóstolo".

Biografía 

Se graduó en Ingeniería Civil, y participó en el cálculo y la construcción de puentes y estructuras especiales. Vivió varios años en Sudáfrica, donde dice que ha conocido Jesús y afirma que ha recibido el mensaje "llamada, Dios para Ministerio, donde estudió la Biblia curso de la Biblia Rhema Centro de Capacitación. Tiene cinco hijos, Ricardo, Tania, Ana, Samara y Mike, se casó y está en segundo lugar con amorosa Christel Tadeu. Fundador y presidente de la Iglesia Maná (septiembre de 1984, Portugal),
 Evangelização
 Amor - Arma de Guerra
 Preparação Diária de um Cristão (PDC)
 Cura Divina
 Andar em Amor
 Oração da Fé
 Como estabelecer Alvos
 Lições sobre Fé
 A origem dos Problemas
 Acerca de Finanças
 Senhorio de Cristo
 A Autoridade do Crente
 As 4 Visões de Jesus
 Falar em Línguas
 Realidades em Cristo
 Nascidos para Superar, Conquistar e Dominar
 Convertido a Discípulo
 A Fé do tipo de Deus
 Escreva o seu Futuro
 Regras da Vida Cristã
 Escreva o seu Futuro
 Apocalipse
 Como Fazer Projectos
 Mapa Orçamental
 Ministério do Louvor
 Tric a Trac 1- Obedecer é confiar em Deus
 Tric a Trac 2- Sou Feliz na Casa do Pai
 Tric a Trac 3- Basta crer em Jesus
 Tric a Trac 4- Festa com Deus
 Tric a Trac 5- Vida nova com Deus
 Tric a Trac 6- Vou amar o meu Irmão

CD 
 Agir na Palavra
 Andamos pela Fé e não pelas Vistas
 A Arma da Palavra
 Atitudes
 Autoridade do Cristão
 Como Deus fala
 Como obter Coisas de Deus
 Graus de Fé
 Guarde o seu Coração
 Há Poder em suas Palavras
 Leis de Prosperidade
 O Poder do Alto
 O Preço da Salvação
 Preparação Diária de um Cristão (PDC)
 Prepare-se para receber a sua Cura
 4ª Dimensão
 Segredos de Oração
 Guerra espritual
 A Fé que vence o Mundo
 Fechar portas ao Diabo
 Segredos do Ministério
 Recado de Deus para Empresários
 Princípios de Liderança
 Escudo de Fé
 Lutar contra o Diabo
 Espírito de Louvor

DVD 
 Livramentos
 Luta pela Vida
 Encontró com África
 Máscara
 Mundos Paralelos
 Tric a Trac 1 a 4

Referencias

Enlaces externos 

Cristianismo en Portugal